Carraro steht für

 Antonio Carraro, ein italienischer Traktoren- und Landmaschinenhersteller
 Carraro Agritalia, italienischer Traktorenhersteller

Carraro ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Carraro (1899–1964), italienischer Fußballschiedsrichter
 Flavio Roberto Carraro (1932–2022), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Verona
 Franco Carraro (* 1939), italienischer Sportfunktionär und Politiker (PSI)
 Giuseppe Carraro (1899–1980), italienischer Geistlicher, Bischof von Verona
 Tino Carraro (1910–1995), italienischer Schauspieler